Als Weltmeisterschaft 2005 oder WM 2005 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2005 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2005
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2005
 Badminton-Weltmeisterschaft 2005
 Bandy-Weltmeisterschaft 2005
 Baseball-Weltmeisterschaft 2005
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2005
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2005
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2005
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2005
 Biathlon-Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft 2005
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2005
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2005
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2005
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2005
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2005 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2005 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2005
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2005 in Kaohsiung (Taiwan)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2005 in Velden (Österreich)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2005
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2005
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2005 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2005 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen in Cambridge (England)
 IBSF World Grand Prix 2006 in Prestatyn (Wales)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaften der Senioren 2005 in Manama (Bahrain)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2005 in Manama (Bahrain)
 Bob-Weltmeisterschaft 2005
 Boxweltmeisterschaften
 Boxweltmeisterschaften 2005
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2005
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2005
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft 2005
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2005
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2005
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2005
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2005
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2005
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2004/05
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2005/06
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2005
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2005
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2005
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2005
 Fechtweltmeisterschaften 2005
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2005
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2005
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2005
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2005
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2005
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2005
 Grasski-Weltmeisterschaften
 Grasski-Weltmeisterschaft 2005
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2005
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2005
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2005
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2005
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2005
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2005
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2005
 Judo-Weltmeisterschaften 2005
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2005
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2005
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2005
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2005
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2005
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2005
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2005
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2005
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2005
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2005
 Rallye-Weltmeisterschaft 2005
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2005
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2005
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2005
 Ringer-Weltmeisterschaften 2005
 Ruder-Weltmeisterschaften 2005
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 2005
 Schwimmweltmeisterschaften 2005
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2005
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2005
 Skeleton-Weltmeisterschaften
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2005
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2005
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2005
 Snookerweltmeisterschaft 2005
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2005
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2005
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2005
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2005
 Superbike-Weltmeisterschaft 2005
 Supersport-Weltmeisterschaft 2005
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2005
 Tischtennisweltmeisterschaft 2005
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2005
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2005
 Turn-Weltmeisterschaften 2005
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2005
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2005
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2005
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2005
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2005

Weltmeisterschaften nach Jahr
!